L'International Lawn Tennis Challenge 1919 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 14ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 5 nazioni.

L'Australia ha battuto il Regno Unito nel challenge round che si è disputato al Double Bay Grounds di Sydney in Australia dal 16 al 21 gennaio 1920.

Playoff

Tabellone

Semifinali

Finale

Challenge round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1919
 1919